Макси́м Серге́евич Покро́вский (род. 17 июня 1968, Москва, СССР) — советский и российский певец, композитор, автор песен, актёр театра и кино. Лидер рок-группы «Ногу свело!».

Биография 
Родился 17 июня 1968 года в Москве в семье спортивного журналиста Сергея Покровского, имевшей еврейско-украинские корни. По материнской линии — украинец, все родственники матери проживают в Днепропетровской области. Через 7 лет родители развелись. Окончил школу № 160 (ныне № 138) г. Москвы, затем в 1992 году третий факультет МАИ (современное название «Институт № 3. Системы управления, информатика и электроэнергетика»). По специальности не работал. На третьем курсе в 1988 году вместе с барабанщиком Антоном Якомульским основал группу «Ногу свело!», где стал основным автором музыки и текстов.

В 2019 году переехал жить в США, но продолжал давать концерты в России.

В 2023 году был внесен в реестр РФ иноагентов.

Личная жизнь 
По состоянию на 2011 год жена — Татьяна. Дети — Илья и Таисия.

Кино 
Играл в театре (спектакль «Cleanset», автор Сара Кейн), кино («Время-Деньги», реж. Евгений Лунгин, «Охотники за сокровищами», реж. Брент Хафф, «На Байкал», реж. Михаил Козлов,
Сергей Никонов), в телесериале «В ритме танго» (реж. Александр Павловский) вместе с Натальей Орейро.
Автор музыки к художественным фильмам «Время-Деньги» («Москва-Шаверма»), «Тупой жирный заяц» («Хару Мамбуру») и для шоу Старого Московского Цирка на Цветном бульваре.

Покровский также написал песню к фильму «Турецкий гамбит» (саундтрек «Идём на Восток!»). Песня «Идём на Восток!» стала официальным саундтреком. Песня выиграла премию «Лучший саундтрек» русской кинопремии MTV Movie Awards.

ТВ 
В 1996 году был ведущим авторской программы «Муззон» на канале «Российские университеты».

Принимал участие в российских ТВ-шоу.

Три раза участвовал в телеигре «Форт Боярд».

Два раза принял участие в телеигре «Последний герой» в 2004 году.

Был единственным музыкантом, который написал песню о трудовой жизни на острове. Песня называется «Я не последний герой!». Она стала официальным саундтреком к сезону и позже была выпущена в качестве сингла с дополнительными ремиксами. Также принял участие в шестом сезоне телеигры в качестве гостя.

В 2005 году был ведущим программы «Алло, ТВ!» на канале ТВЦ.

Вместе с группой «Ногу свело!» участвовал в телепередаче «Среда обитания», выпуск которого вышел 16 декабря 2012 года на Первом канале.

Сольная работа 
Занимается сольным творчеством. В ноябре 2007 в России вышел первый сольный сингл «Шоппинг». 6 февраля 2009 года состоялась премьера видеоклипа на песню «Шоппинг».

Параллельно с работой в группе «Ногу Свело!» Максим Покровский занимается сольным творчеством в проекте «Max Inc.». Он сотрудничает c диджеями европейской сцены, такими как Мартин Уэр (Heaven 17, The Human League) и Стивен Гааге (Pet Shop Boys, A-ha, New Order). Сингл «Shopping» стал клубным хитом в Великобритании. Озвучивал персонажа Клоуна из мультфильма «Кошмар перед Рождеством».

Максим Покровский и Михаил Гуцериев 
Олигарх Михаил Гуцериев — большой друг Максима Покровского. На его стихи Покровский пишет музыку, и их совместное творчество уже завоевало множество поклонников на российских радиостанциях. Песни «Московские пробки», «Азия-80» и «Желтые очки» вышли в 2012 году.

В 2013 году дуэт порадовал слушателей песнями «Крокодиловый народ» и «Глаза любви». Клип «Глаза любви» был принят публикой очень хорошо.

В 2015 году написали песню для Аллы Пугачёвой «Тянет сердце руки»; премьера состоялась 10 октября.

Сольная дискография 
 «Москва-Шаверма» (2005)
 «Шоппинг» (2009)
 «Дискошоп» (2009)

Сольные клипы 
 «Москва-Шаверма» (2004)
 «Шоппинг» (2009)
 «Московские пробки» (2012)
 «Глаза любви» (2012)
 «Азия-80» (2013)
 «Жёлтые очки» (2013)
 «Истамбул» (2014)
 «Поколение Z» (2022)

Документальные фильмы 
 30/30 (2018)

Спорт

Автоспорт 
В 2004 году стартовал на трёх этапах российского кольцевого турнира RTCC в классе Кубок LADA, за команду Well Run Motorsport, с 24 набранными очками занял 39 место по итогам сезона. Лучший результат в отдельной гонке — 12 место (из 29 стартовавших).

Общественная позиция 
На выборах президента России в 1996 году поддерживал Бориса Ельцина.

В интервью «Новым известиям» в 2011 году Максим Покровский поддержал начавшиеся в тот момент массовые акции протеста и негативно оценил общую ситуацию в стране. Отмечал, что в России «правило заключается в отсутствии правил», а основными принципами являются воровство и взяточничество. Неоднократно декларировал толерантное отношение к ЛГБТ, высказывался в поддержку права на усыновление детей однополыми парами. Высказывал разочарование по поводу роста нетерпимости в обществе, призывая либо протянуть менее защищённым людям руку помощи, либо просто оставить их в покое.

Поддержал протесты в Белоруссии против фальсификации на выборах в 2020 году и осудил жестокость властей в отношении мирных протестующих.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. Выпустил антивоенные песни: «Нам не нужна война!», «Буква Зю», «Поколение Z», 
«Гимн обречённых (Гойда, орки!)»,
«Назад, Россия!» и «Украина».

Примечания

Ссылки 
 Биография и интервью с Максимом Покровским
 Макс Покровский на радио Maximum
 Книга Макса Покровского «Детские рисунки»
 Автоспорт России
 Максим Покровский: Непоследний герой. Интервью на сайте журнала «Интервью»
 «Меня раздражает практически ВСЁ» — интервью с лидером группы «Ногу Свело!» Максимом Покровским
  // Эхо Москвы. 8 октября 2020.

Рок-музыканты России
Бас-гитаристы России
Поп-музыканты России
Певцы и певицы России
Автогонщики России
Пилоты RTCC
Выпускники Московского авиационного института
Рок-вокалисты России
Деятели протестного движения в России (2011—2013)